Овермайер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Овермайер, Роберт Франклин (1936—1996) — астронавт НАСА.
 Овермайер, Эрик (род. 1951) — американский сценарист и продюсер.